

Cinema 
Ella Enchanted - Il magico mondo di Ella (Ella Enchanted) – film del 2004 diretto da Tommy O'Haver
Come d'incanto (Enchanted) – film del 2007 diretto da Kevin Lima

Musica 
Enchanted – album di Marc Almond del 1990
The Enchanted Works of Stevie Nicks (intitolato Enchanted sulla copertina) – box set di Stevie Nicks del 1998
Enchanted – album della colonna sonora di Come d'incanto del 2007

Videogiochi 
Come d'incanto (Enchanted) – videogioco d'avventura del 2007
Enchanted: Once Upon Andalasia – videogioco d'avventura del 2007